Чигринов

 Чигринов Дмитро Вікторович — капітан Збройних сил України, заступник командира роти з озброєння 25-ї окремої повітряно-десантної бригади
 Чигринов Іван Гаврилович — білоруський письменник, публіцист